Chema Rodríguez (cineasta) (nascut el 1967), cineasta i guionista espanyol
 Chema Rodríguez (jugador de handbol) (nascut el 1980), jugador de handbol espanyol
 Chema Rodríguez (futbolista) (nascut el 1992), futbolista defensor espanyol